6. etape af Tour de France 2022 var en 219,9 km lang  med 2483 højdemeter, som blev kørt den 7. juli 2022 med start i belgiske  og mål i . Etapen var løbets længste, og begyndte med den neutrale start kl. 12.05.

Tadej Pogačar fra  vandt etapen, og overtog den gule førertrøje.

Etapen blev gennemført med en gennemsnitsfart 49,376 kilometer i timen, hvilket gjorde etapen til den fjerdehurtigste linjeløbsetape i Tour de France-historien, og den længste nogensinde gennemført med over 49 kilometer i timen.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Daniel Oss () – stillede ikke til start på grund af brud på en nakkehvirvel efter kollision med tilskuer på 5. etape.
  Alex Kirsch () – gennemførte ikke på grund af sygdom.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

06